Леопольд I: 

 Леопольд I Бабенберг — маркграф Австрії (976–994)
 Леопольд (маркграф Штирії) — маркграф Штирії (1122–1129)
 Леопольд I (герцог Австрії) — герцог Австрії та Штирії (1308–1326)
 Леопольд I Габсбург — імператор Священної Римської імперії (1658–1705)
 Леопольд I (герцог Лотарингії) (1679–1729) — герцог Лотарингії з 1690 року
 Леопольд I (князь Ангальт-Дессау) — князь Ангальт-Дессау (1693–1747)
 Леопольд I (король Бельгії) — король Бельгії (1831–1865)

Див. також 
 Леон
 Леопард